Terrebonne puede hacer referencia a:

Localidades 
 Terrebonne, ciudad de Quebec, Canadá.
 Terrebonne, lugar designado por el censo de los Estados Unidos, en Oregón.
 Municipio de Terrebonne, municipio de Minnesota, Estados Unidos.
 Parroquia de Terrebonne, parroquia del estado estadounidense de Luisiana.

Otros 
 Clase Terrebonne Parish, serie de buques de desembarco anfibio de la US Navy.